Sīāveh Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīāveh Rūd (ort), Gilan, 
 Sīāveh Rūd (vattendrag), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar